Lanterne ist der französische Begriff für das deutsche Wort Laterne. Davon abgeleitet gibt es folgende Begriffe:
 Lanterne Rouge, Bezeichnung für den letztplatzierten Fahrer der Tour de France
 Lanterne Verte, ehemaliges Bordell-Café in Paris
 Lanterne des Morts, typisches Friedhofsmonument im Westen Frankreichs

Lanterne bezeichnet aber auch einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Saône, siehe Lanterne

siehe auch:
 Laterne (Begriffsklärung)
 La Lanterne